La saison 2009-2010 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Division 1 pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie.

 Note : Au début de la saison, le stade de la JSMB est en rénovation, alors l'équipe est obligée de débuter dans un autre stade. En fin de compte, l'équipe opte pour celui de Bouira, le Stade Rabah Bitat.

Matchs de championnat

Classement final

Leader par journée

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références 

Béjaia
2009-2010
Football en Algérie en 2009
Football en Algérie en 2010